Le serment de l'United States Coast Guard, de son nom original en anglais, Creed of the United States Coast Guardsman, est le serment officiel de l'United States Coast Guard. Écrit en 1938 par le vice-amiral Harry G. Hamlet qui est le commandant de l'US Coast Guard de 1932 à 1936, il est décrit par Thad Allen comme le contrat individuel entre une personne et le corps de la garde côtière. D'après l'amiral Robert Papp, le serment décrit la somme des devoirs et responsabilités qui lie éternellement tous les membres du Coast Guard et qui fait d'eux des « camarades ».

Le serment 

I am proud to be a United States Coast Guardsman.

I revere that long line of expert seamen who by their devotion to duty and sacrifice of self have made it possible for me to be a member of a service honored and respected, in peace and in war, throughout the world.

I never, by word or deed, will bring reproach upon the fair name of my service, nor permit others to do so unchallenged.

I will cheerfully and willingly obey all lawful orders.

I will always be on time to relieve, and shall endeavor to do more, rather than less, than my share.

I will always be at my station, alert and attending to my duties.

I shall, so far as I am able, bring to my seniors solutions, not problems.

I shall live joyously, but always with due regard for the rights and privileges of others.

I shall endeavor to be a model citizen in the community in which I live.

I shall sell life dearly to an enemy of my country, but give it freely to rescue those in peril.

With God’s help, I shall endeavor to be one of His noblest Works...

A UNITED STATES COAST GUARDSMAN.

Notes et références

Articles connexes 
 Noncommissioned officer's creed
 Soldier's Creed
 Ranger Creed
 Rifleman's Creed
 Sailor's Creed
 Airman's Creed

United States Coast Guard
Fondation en 1938
Coast Guard
Code moral guerrier